Эль-Тигре () — в переводе с испанского — тигр.

Топонимы
 Эль-Тигре — остров в Гондурасе.
 Эль-Тигре — посёлок в Мексике, штат Наярит, муниципалитет Акапонета, с население 886 человек.
 Эль-Тигре — город в Венесуэле.

Сериалы
 Эль Тигре: Приключения Мэнни Риверы — мультипликационный комедийный сериал.
 Эль Тигре — мультипликационный персонаж одноимённого сериала.